Становля́новка — деревня Берёзовского сельского поселения Тербунского района Липецкой области.

География 
Расположена на 506 км железнодорожной линии Елец — Касторная у станции Ударник и в 1,2 км западнее шоссе Тербуны — Волово.

История 
Основана в начале XX века предположительно выходцами из села Становое вследствие чего и получила своё название.

Население

Примечания 

Населённые пункты Тербунского района